Мечеть Хаджи Алі (, , ) — мечеть і дарга (могила) в індійському місті Мумбаї, де похований сунітський святий Хаджи Алі. 
 Хаджи Алі (сунітський святий).
 Сараскір Хаджи-Алі-Бей - турецький, воєначальник XVIII століття. 
 Абу Суфіан Хаджі Алі, Абу Суфіан Хаджи Алі (Abu Sufian Haji Ali) (23 березня 1966, Куала-Белайт) — брунейський дипломат. 
 Хаджі Алі - артист.